Barna Sándor (1863–1883) 19. századi író
 Barna Sándor (1911–1963) labdarúgó, csatár (Ferencváros)
 Barna Sándor (1933–2001) labdarúgó, a Győri Vasas ETO bajnokcsapatának kapusa (1963 ősz)
 Barna Sándor műgyűjtő
 Barna Sándor Budapest rendszerváltás utáni első rendőrfőkapitánya